Termenul „Ingolstadt” se poate referi la:

Ingolstadt oraș în Bavaria
Ingolstadt (district)